Опасо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Опасо, Йерсон (род. 1984) — чилийский футболист, вингер клуба «О’Хиггинс» и сборной Чили.
 Опасо, Оскар (род. 1994) — чилийский футболист, защитник клуба «Коло-Коло» и сборной Чили.
 Опасо, Педро (1876—1957) — чилийский политический, общественный и государственный деятель.